Correa Morales puede hacer referencia a:

Elina González Acha de Correa Morales, educadora argentina.
Juan Correa Morales, militar argentino que participó en las guerra por la independencia de su país.
Lía Correa Morales, pintora argentina.
Lucio Correa Morales, escultor argentino.